Antimaque de Téos est un poète cyclique, auteur présumé des Épigones ().
 Antimaque de Colophon est un poète grec classique, auteur d'une Thébaïde (v. 400 av. J.-C.).
 Antimaque  est un roi gréco-bactrien du 
 Antimaque II est un roi gréco-bactrien du 
 Dans la mythologie grecque :
 Antimaque fils d'Héraclès.
 Antimaque de Troie.